Гу́пало — українське прізвище. Відомі носії:

 Гупало Аркадій Петрович ( 1965) — український дипломат.
 Гупало Василь Павлович ( 1922 — ?) — український радянський діяч, директор радгоспу «Глинянський» Золочівського району, директор радгоспу «Винниківський» Пустомитівського району Львівської області. Герой Соціалістичної Праці.
 Гупало Віра Діонізівна — український історик, археолог, кандидат історичних наук.
 Гупало Денис Мусійович — військовий діяч часів УНР, Отаман Чорного лісу.
 Гупало Павло Іларіонович (1905—1994) — український фізіолог рослин.
 Гупало Роман-Енріке Миколайович ( 1939) — український архітектор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
 Гупало Кость Карпович — український драматург, професор російської філології.

Українські прізвища